Gutzwiller ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Gutzwiller (1845–1917), Schweizer Geologe
 Carl Gutzwiller (1856–1928), Schweizer Bankier
 Emilie Gutzwiller-Meyer (1868–1929), Schweizer Frauenrechtlerin
 Felix Gutzwiller (* 1948), Schweizer Politiker (FDP)
 Hans Gutzwiller (1913–1988), Schweizer Klassischer Philologe und Germanist
 Hellmut Gutzwiller (1922–2007), Schweizer Historiker und Altphilologe
 Kathryn Gutzwiller (* 1948), US-amerikanische Klassische Philologin
 Martin Gutzwiller (1925–2014), Schweizer Physiker
 Max Gutzwiller (1889–1989), Schweizer Jurist
 Richard Gutzwiller (1896–1958), Schweizer katholischer Theologe
 Sebastian Gutzwiller (1798–1872), Elsässer Maler
 Stephan Gutzwiller (1802–1875), Schweizer Anwalt, Politiker und Hauptführer der Baselbieter Revolution

Anderes:
 Gutzwiller (Elsass), ehemaliger Ort im Sundgau, vermutlicher Herkunftsort der Genannten 
 E. Gutzwiller & Cie. Banquiers, eine Schweizer Privatbank

Siehe auch:
 Goutzwiller